Svartkläppen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartkläppen, Nagu, 
 Svartkläppen (vid Brunskär, Korpo), 
 Svartkläppen (vid Björkö, Korpo), 
 Svartkläppen (vid Utö, Korpo), 
 Svartkläppen (vid Jurmo, Korpo),

Se även
Svartkläpparna
Svartklobbarna

Robotskapade Finlandförgreningar